Durch die Hölle ist Filmtitel bzw. -titelbestandteil:
Barfuß durch die Hölle, japanische Monumentalfilm-Trilogie
Die durch die Hölle gehen, US-amerikanischer Spielfilm (1978)
Durch die Hölle, Companeros, Italowestern (1968)
Eine Stadt geht durch die Hölle, US-amerikanischer Film noir von Phil Karlson
Frauen, die durch die Hölle gehen, Western (1966) von Rudolf Zehetgruber
Flug durch die Hölle, US-amerikanischer Kriegsfilm (1991) von John Milius
Das Lager – Wir gingen durch die Hölle, russisch-britisches Filmdrama
Hot Rod – Mit Vollgas durch die Hölle, Filmkomödie (2007)
Overkill – Durch die Hölle zur Ewigkeit, japanischer Katastrophenfilm

Siehe auch:
Faust – Vom Himmel durch die Welt zur Hölle